Уа́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Ду. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 360 км на південний схід від Парижа, 34 км на південний схід від Безансона.

Історія 

У 1956-2015 роках муніципалітет перебував у складі регіону Франш-Конте. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Бургундія-Франш-Конте.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 140 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 375,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Уан на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ду

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ду